Le US Clay Court 2006 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 10 au 17 avril.

Faits marquants 
 Mardy Fish remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Jürgen Melzer. Il gagne son  ATP en simple.
 En double, les Allemands Michael Kohlmann et Alexander Waske s'imposent en finale face à Julian Knowle et Jürgen Melzer. Il s'agit du  en double pour Kohlmann et du premier pour Waske.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en avril 2006
2006 au Texas